Konkurs na skoczni dużej mężczyzn – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, rozgrywana w dniach 16–17 lutego.

Obrońcą tytułu był Kamil Stoch, pozostałe pozycje medalowe w 2014 zajęli Noriaki Kasai i Peter Prevc.

Terminarz

Przebieg zawodów 
Zawody na skoczni dużej były drugą indywidualną konkurencją mężczyzn rozgrywaną na igrzyskach. Wcześniej na skoczni normalnej złoty medal wywalczył Andreas Wellinger, zaś pozostałe miejsca na podium zajęli Johann André Forfang i Robert Johansson.

14 i 15 lutego 2018 rozegrano po 2 sesje treningowe, do których zgłoszonych zostało 65 zawodników. Pierwszego dnia najlepsze noty uzyskali w nich Stephan Leyhe oraz (dwukrotnie) Robert Johansson. Drugiego dnia treningi wygrywali Karl Geiger, Kamil Stoch i Andreas Stjernen. Do kwalifikacji zgłoszonych zostało 57 zawodników; odsunięto 8 skoczków z reprezentacji, które na igrzyska powołały maksymalną pięcioosbową kwotę. Byli to: Gregor Schlierenzauer (Austria), Vojtěch Štursa (Czechy), Eetu Nousiainen (Finlandia), Daiki Itō (Japonia), Anders Fannemel (Norwegia), Piotr Żyła (Polska), Timi Zajc (Słowenia) oraz, mimo zwycięstwa w jednym z treningów, Stephan Leyhe (Niemcy).

Najlepszą notę w serii próbnej przed kwalifikacjami uzyskał Andreas Wellinger. W konkursie kwalifikacyjnym zwyciężył Johansson, drugie miejsce zajął Forfang, a trzecie Ryōyū Kobayashi, który startując z wyższej belki uzyskał nowy rekord największego z obiektów Alpensia Jumping Park, wynoszący 143,5 m. Kwalifikacje rozgrywane były przy zmiennym wietrze pod narty.

W serii próbnej przed konkursem zwyciężył Johann André Forfang. Same zawody rozgrywany były przy nieznacznym wietrze, o uśrednionej prędkości od 0,73 m/s z tyłu, do 0,43 m/s z przodu. Po pierwszej serii prowadził w nich Kamil Stoch, z notą 143,8 pkt po skoku na 135 m. Kolejne miejsca zajmowali Michael Hayböck (który z wyższej belki oddał skok na 140 m), Andreas Wellinger i Robert Johansson.

W drugiej serii znaczny awans zanotował Daniel-André Tande. Zajmujący 15. miejsce po pierwszej kolejce startów Norweg w drugiej oddał skok na 138,5 m, który pozwolił mu zajmować pozycję lidera przed próbami 4 ostatnich zawodników. Zarówno Johanssonowi, jak i Wellingerowi udało się utrzymać prowadzenie po swoich skokach; ten drugi oddał najdłuższą próbę konkursu – 142 m. Poza podium spadł natomiast Hayböck, zaś kończący zawody Kamil Stoch również utrzymał prowadzenie, zdobywając tym samym złoty medal olimpijski. Srebro trafiło do Andreasa Wellingera, a brąz, podobnie jak na skoczni normalnej, do Roberta Johanssona.

Wyniki

Kwalifikacje (16.02.2018)

Konkurs główny (17.02.2018)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018